Milk and Honey:
 Milk and Honey — студийный альбом Джона Леннона и Йоко Оно, выпущенный в 1984 году. Диск был записан в последние месяцы жизни Леннона.
 Milk and Honey — израильская группа, победившая на конкурсе песни Евровидение в 1979 году.
 Milk and Honey — германо-алжирский музыкальный дуэт, созданный в 2006 году.